Командный чемпионат Чехии по шахматам 2005/2006

Личные результаты

Bauset Pardubice

Lokomotiva Brno A

ŠK SK Zlín

Таблица 
 КО — командные очки (за победу начислялось 3 очка)
 Последние две команды спустились из первой лиги

Ссылки 
 tht Extraliga 2005/2006 (Online databáze ŠSČR)

Командный чемпионат Чехии по шахматам
2005 год в шахматах
2006 год в шахматах